La Crosilha  o Lacroisille , municipi al departament del Tarn (regió d'Occitània, França)
 La Crosilha (Alta Viena), municipi al departament de l'Alta Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 La Crosilha (Puèi Domat), municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Marcilhac la Crosilha, municipi al departament de la Corresa (Nova Aquitània)